Ел Орегано има више значења:

 Ел Орегано (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Орегано (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Орегано (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Орегано (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Орегано (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Орегано (Окампо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Орегано (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Орегано, Касимиро Гонзалез (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Орегано, Ел Енсинал (Игерас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Орегано (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Орегано (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Орегано (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Орегано (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Орегано (Суаки Гранде), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Орегано (Ел Салвадор), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику